Превеза може да се отнася за:
 Превеза, град в Гърция
 Превеза (ном), ном в Гърция
 Превеза (дем), дем в Гърция